Kollam (district), een district in India
Kollam (stad), een stad in dit district